Peixe-agulha — designação de diversos peixes beloniformes, nomeadamente:
Belone belone
Strongylura timucu — ou acarapindá, carapiá, petimbuaba, timicu ou timucu
Agulha-branca (Hyporhamphus unifasciatus)
Agulha-da-areia (Ablennes hians) — agulha-lisa ou agulha-espada
Agulha-preto (Hemiramphus brasiliensis)

Ou ainda:
Syngnathinae — sub-família da ordem dos Syngnathiformes
Espadarte (Xiphias gladius)
Marlim-branco (Tetrapturus albidus)

Desambiguações de animais